Stohrer ist der Familienname folgender Personen: 

 Eberhard von Stohrer (1883–1953), deutscher Diplomat
 Karl von Stohrer (1850–1920), württembergischer General der Infanterie
 Manfred Stohrer (1918–1976), deutscher protestantischer Pfarrer, Naturschützer und Kunstliebhaber
 Manfred Stohrer (Tiermediziner), deutscher Veterinärmediziner
 Martin Richard Stohrer (1943–2008), deutscher Bauphysiker 
 Paul Stohrer (1909–1975), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Peter Stohrer (1951–2017), deutscher Maler, Objektkünstler, Bühnenbildner und Ausstellungskurator
 Wolf-Dieter Stohrer (* 1942), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Storer